Свинчук Олег Анатолійович (1992—2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України (посмертно).
 Свинчук Олександр Юрійович (1986—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

прізвища на -ук